Тут наведено список іхтіозаврів — вимерлих морських рептилій. Будовою тіла іхтіозаври були дуже схожі до сучасного дельфіна.

Список родів

Див. також 
 Список мозазаврів
 Список плезіозаврів
 Список птерозаврів

 
Списки:Палеонтологія